Bernhold ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Christine von Bernhold (1690–1756) Reichsgräfin und Mätresse am Hof in Kassel
 Johann Balthasar Bernhold (1687–1769), deutscher evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Johann Gottfried Bernhold (1720–1766), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Dichter
 Johann Michael Bernhold (1736–1797), deutscher Mediziner